|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2008 vond plaats van 18 tot en met 24 februari 2008 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Ana Ivanović mocht de eerste ronde overslaan (bye) en won haar openingspartij in de tweede ronde. Wegens een enkelblessure moest zij zich evenwel afmelden voor de rest van het toernooi.

Het vierde reekshoofd Maria Sjarapova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Vera Zvonarjova in drie sets. Sjarapova greep voor de tweede maal in haar carrière de titel in Doha – eerder won zij dit toernooi in 2005. Het was haar 18e WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Maria Kirilenko had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Kirilenko speelde samen met Ágnes Szávay – dit team strandde echter al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Květa Peschke en Rennae Stubbs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Liezel Huber in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Australische Stubbs had daarnaast al 55 dubbel­speltitels met andere partners; de Tsjechische Peschke acht.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Doha 2008
Doha